Александр Дашкевич:
 Дашкевич, Александр Григорьевич (род. 1952) — советский футболист.
 Дашкевич, Александр Диомидович (1912—1984) — советский живописец, декоратор и реставратор.
 Дашкевич, Александр Юрьевич (род. 1990) — украинский киберспортсмен.